Джон Колтрейн (англ. John William Coltrane; *23 вересня 1926, Гамлет, Північна Кароліна — †17 липня 1967 Нью-Йорк) — американський джазовий саксофоніст.
 5893 Колтрейн, 5893 Ко́лтрейн (5893 Coltrane) — астероїд головного поясу.
 Еліс Колтрейн (англ. Alice Coltrane, 27 серпня 1937 — 12 січня 2007) — американська джаз-піаністка органістка арфістка і композитор.
 Роббі Колтрейн (англ. Robbie Coltrane; нар. 30 березня 1950(19500330), Ратерглен, Південний Ланаркшир, Шотландія) — британський (шотландський) актор.